Выемка:
 Выемка — земляное сооружение, выполненное путём срезки грунта по заданному профилю.
 Выемка — следственное действие.
 Выемка — посёлок в Бахмутском районе Донецкой области.